ou  est un film américain réalisé par John Francis Dillon, sorti en 1932.

Synopsis 
Un agent fédéral part sous couverture pour infiltrer une opération de trafic de drogue dirigée par le mystérieux Mr. X , un cerveau criminel dont l'identité est inconnue même de ses hommes de main. M. X dirige également un faux hôpital où les victimes sont tuées sur la table d'opération et leurs cercueils sont bourrés de stupéfiants. L'agent découvrir par la suite que les cercueils, remplis de drogue, sont enterrés dans un cimetière avant d'être récupérer.

Fiche technique 
 Titre : 
 Titre alternatif : 
 Réalisation : John Francis Dillon
 Scénario : Jo Swerling
 Photographie : Ted Tetzlaff
 Montage : Otis Garrett
 Producteur : Harry Cohn 
 Société de production : Columbia Pictures
 Pays d'origine : 
 Format : Noir et blanc — 35 mm — 1,37:1 — Son : Mono  
 Genre : Film policier, thriller
 Durée : 
 Dates de sortie : 
  : 
  :  (Londres) /  (sortie nationale)

Distribution 
 Jack Holt : Jack Hart / Quinn
 Constance Cummings : Julie Arnold
 Boris Karloff : Jim Henderson
 Claude King : Arnold
 Edward Van Sloan :  August Steiner /  Alec Munsell /  X
 Willard Robertson : Capitaine E.J. Hawkes
 Clarence Burton (non crédité)
 Martha Mattox (non créditée)
 Harry Tenbrook (non crédité)

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1932
Film policier américain
Thriller (film) américain
Film réalisé par John Francis Dillon
Film produit par Harry Cohn
Film tourné aux Sunset Gower Studios
Film en anglais
Film américain en noir et blanc
Film de Columbia Pictures